Вячеслав Евгеньевич Иконников (род. 15 марта 1966, Пермь) — российский шахматист, гроссмейстер (1999).

Победитель Dutch Open 2014.

В настоящее время вместе с Михаилом Ивановым и Александром Карпачёвым выступает за шахматный клуб «Бад-Мергентхайм» (), проживает в Германии. Ранее выступал за клубы «Меркур Верзихерунг» (), «Гейдельберг» (), «Энпассан» (), в последнем командном чемпионате СССР выступал за сборную РСФСР. В составе En Passant Bunschoten-Spakenburg трёхкратный победитель командного чемпионата Нидерландов (2013, 2014, 2016).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Вячеслава Иконникова на сайте 365chess.com
 Личная карточка Вячеслава Иконникова на сайте OlimpBase.org

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Мастера спорта СССР по шахматам